Onderdistrict in Indonesië
 Masaran (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Sragen in de provincie Midden-Java
Plaats in Indonesië
 Masaran (Bawang), een plaats in het bestuurlijke gebied Banjarnegara in de provincie Midden-Java
 Masaran (Masaran), een plaats in het bestuurlijke gebied Sragen in de provincie Midden-Java
 Masaran (Banyuates), een plaats in het bestuurlijke gebied Sampang in de provincie Oost-Java
 Masaran (Bendungan), een plaats in het bestuurlijke gebied Trenggalek in de provincie Oost-Java
 Masaran (Bluto), een plaats in het bestuurlijke gebied Sumenep in de provincie Oost-Java
 Masaran (Munjungan), een plaats in het bestuurlijke gebied Trenggalek in de provincie Oost-Java
 Masaran (Tragah), een plaats in het bestuurlijke gebied Bangkalan in de provincie Oost-Java